Daredevil peut faire référence à :
 Daredevil, un personnage de comics ;
 Daredevil, film de Mark Steven Johnson adapté du comic sorti en 2003 ;
 Daredevil, un jeu vidéo d'action adapté du film sorti en 2003 sur Game Boy Advance ;
 Daredevil, série télévisée américaine (2015-2018) ;
 Daredevil: Born Again, série télévisée américaine (2024) ;
 Daredevils, un jeu de rôle.